Denumirea de Năvodari se poate referi la:
Năvodari, un oraș din județul Constanța, România
Năvodari, o localitate din județul Teleorman, România